Chris Harper (Christopher Deon Harper, n. 1989) – giocatore di football americano statunitense
 Chris Harper (Christopher James Harper, n. 1993) – giocatore di football americano statunitense
 Chris Harper (n. 1994) – ciclista australiano